Визинг () — коммуна в Австрии, в федеральной земле Тироль.

Входит в состав округа Швац. . Официальный код — 70939.

Население

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Алойс Ашбергер.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница 

Общины Тироля